Kostelů zasvěcených svatému Pavlovi je více:

 Kostel svatého Pavla (Jihlava)
 Kostel svatého Pavla (Ostrava)
 Kostel svatého Pavla (Praha) v Karlíně – zbořený v roce 1787
 Kostel svatého Pavla (Ústí nad Labem)
 Katedrála svatého Pavla
 Kostel svatého Pavla (Split)
 Kostel svatého Pavla (Stará Fužina)
a další…

Související články 
 Kostel svatého Jana a Pavla
 Kostel svatého Petra a Pavla
 Kostel Obrácení svatého Pavla